Новая школа (Нью-Йорк) — университет
 Новая школа (художественная группа) (1917)